El término cordel hace referencia a varios artículos en esta enciclopedia:

Textil
 al cordel, un tipo de cuerda pequeña o delgada;
 al cordel, un tipo de decoración cordada o impresa, elaborada mediante una cuerda o cordel sobre cerámica u otros materiales dúctiles;

Lugares
a la Sierra del Cordel, también conocida como sierra de Isar o sierra de los Puertos de Sejos, una cadena montañosa entre las comarcas cántabras de Saja y Campoo;
a Cueto Cordel, una montaña en la parte oriental de la Sierra del Cordel;

Vía pecuaria
 a un cordel, una unidad de medida de la anchura de las vías para el ganado, equivalente a 45 varas castellanas (37,71 metros);
a Cordel de Merinas, una vía de transporte antigua entre Salamanca y Medina del Campo.

Francmasonería
 a un cordel, uno de los símbolos masónicos.

Además
 mozo de cordel, dedicado a hacer recados